Il singolare del torneo di tennis Sacramento Classic 1972, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Stan Smith che ha battuto in finale Colin Dibley 6-4 5-7 6-4 6-4.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Sacramento Classic 1972